Wave Gods — двадцатый микстейп американского рэпера French Montana, выпущенный 19 февраля 2016. Микстейп включает гостевые участия от Фьючера, Канье Уэста, Наса, Трэвиса Скотта, Big Sean, Криса Брауна, Quavo, , Kodak Black, Паффа Дэдди, Джэйдакисса,  и ASAP Rocky. Микстейп был спродюсирован AK47, Беном Биллионсом, Black Metaphor, DJ Khalil, Harry Fraud, Jayze, Key Wane, London on da Track, Metro Boomin, Риком Стилом, Southside, Tariq Beats, The Mekanics, Trakformaz и Wess. Микстейп был посвящён его другу и основателю wave-движения Max B. По словам French Montana, песня «Figure It Out» предназначалась для альбома Канье Уэста.

Список композиций 
По данным Genius.

 Комментарии
 В «Old Man Wildin’» присутствует вокал от Манола Роуза.
 «Lockjaw» и «Figure It Out» также включены в его двадцать первый микстейп Mac & Cheese 4.
 В «Man Of My City» присутствует вокал от американского рэпера .
 «Sanctuary Part II» включает в себя вокал от Утады Хикару.

История релиза

Примечания

Ссылки 

Альбомы, спродюсированные Metro Boomin
Альбомы, спродюсированные DJ Khalil
Микстейпы 2016 года
Хип-хоп-альбомы США